Эль-Ба́рко-де-А́вила () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 12 км². Население — 2771 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de El Barco de Ávila
 El Barco de Ávila en una vista aérea
 Predicción meteorológica a 7 días para el municipio
 Denominación específica «Judías del Barco»
 Página Oficial Sobre las judías de El Barco de Ávila

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы